

Версія журналу «Forbes»

Версія журналу Фокус 
Згідно з журналом Фокус, найзаможнішими громадянами України у 2017 році були

Версія журналу Новое Время 
Згідно журналу Новое Время та обрахунків інвестиційної компанії Dragon Capital, найзаможнішими громадянами України у 2017 році були:

Див. також 
Найзаможніші люди світу
Українські олігархи

Примітки 

Н
2017 в Україні